Московское театрально-концертное музыкальное объединение «Градский Холл» — бюджетное учреждение культуры города Москвы. Располагается в Замоскворечье, на Коровьем Валу.

История 

Здание, в котором располагается Градский Холл, было построено в 1957 году по проекту архитектора Ивана Жолтовского для кинотеатра «Буревестник». В 1991 году власти города передали здание кинотеатра певцу и композитору Александру Градскому (1949—2021) для создания музыкального театра. Предполагалось, что реорганизация будет осуществляться за счёт частных инвестиций, однако спонсоров так и не нашли.

В 1998 году правительство Москвы выделило деньги на реконструкцию здания. Её завершили лишь в 2014-м из-за перебоев с финансированием и недобросовестности подрядчиков. В ходе работ отремонтировали главное здание, возвели пристройку, а также установили свето-, звукотехническое и инженерное оборудование.

После реконструкции площадь театра составила 8,5 тысяч м². Из них 6,83 занимает главное четырёхэтажное здание, в нём располагаются кассовый, распределительный вестибюль, гардероб, многофункциональный зрительный зал с амфитеатром и балконами на 500 мест, а также малый зал на 150 мест, комнаты отдыха для артистов, звукоаппаратная и светопроекционная, танцевальный зал с эстрадой. Сцена в зрительном зале может трансформироваться — отдельные части подиума поднимаются и опускаются. Стены и потолок в зале чёрные, пол паркетный, освещение представлено различными видами софитов с системой «искусственного интеллекта», создающие интерферентность световых волн: из любой точки пространства можно управлять силой, потоком и цветовой гаммой света. Кресла первых рядов при необходимости складываются и установлены на мобильных платформах. Пристройка представляет собой трёхэтажное здание с подземной частью и стеклянной кровлей. Её площадь составляет 1,64 тысячи м². Внутри расположены кабинет директора, артистические, кухни, складские помещения, кафе.

Старт работы театра в сентябре 2015 года отметили закрытым концертом, на котором выступили Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова, сам Александр Градский и его воспитанники, в том числе победительница телешоу «Голос» Дина Гарипова. Среди гостей были министр культуры России Владимир Мединский, певец Иосиф Кобзон, продюсер Константин Эрнст, певец Андрей Макаревич и другие.

В 2017 году в театре прошла церемония награждения участников премии имени Владимира Высоцкого «Своя колея». Церемония транслировалась «Первым каналом».

Александр Градский возглавлял театр с момента его существования и до своей смерти 28 ноября 2021 года. Здесь же 1 декабря 2021 года состоялась церемония прощания с артистом.

30 ноября 2021 года временным, а позднее и постоянным художественным руководителем театра «Градский Холл» стал композитор Алексей Рыбников.

Труппа театра Градский холл 
 Селим Алахяров
 Валентина Бирюкова 
 
 Александра Воробьёва 
 Дина Гарипова 
 Наталья Герасимова
 Буша Гоман 
 Лора Горбунова
 Эмиль Кадыров
 Полина Конкина 
 Андрей Лефлер 
 Елена Минина 
 Стас Обухов
 Михаил Озеров
 Софья Онопченко
 Алла Рид 
 Елена Романова 
 Светлана Сыропятова
 Шарип Умханов

Примечания

Ссылки 
 [www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298484-d8729388-Reviews-Gradskiy_Hall-Moscow_Central_Russia.html Отзывы о театре на Tripadvisor]

Александр Градский
Градский